

Sigle 
 girl next door – letteralmente: "la ragazza della porta accanto", intesa come ragazza comune senza particolari pregi né difetti

Codici 
 GND – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Port Salines, Saint George's (Grenada)
 gnd – codice ISO 639-3 della lingua zulgo-gemzek

Altro 
 GND – in elettronica è l'abbreviazione di ground intesa sia nel suo significato di terra ma spesso, nei datasheet e negli schemi elettrici come potenziale di riferimento comune e a cui si assegna il valore di zero volt
 GND – targa automobilistica del distretto di Nowy Dwór Gdański (Polonia)
 GND – l'abbreviazione di Gemeinsame Normdatei